«Девушка в чёрном» () — фильм греческого режиссёра Михалиса Какояниса, вышедший на экраны в 1956 году. Лауреат премии «Золотой глобус» за 1957 год.

Сюжет 
В маленький греческий город приезжают двое молодых афинян. Здесь один из них, Павел, влюбляется в Марину, давно ставшую объектом насмешек и травли со стороны местной молодёжи во главе с Кристосом, ухаживания которого она отвергает. Марина отвечает Павлу взаимностью. Кристос пытается проучить Павла, тайком повредив его лодку, но в результате погибает несколько детей, а Павла арестовывают. В финале фильма Кристос во всём сознаётся полиции.

В ролях 
 Элли Ламбети — Марина
 Димитрис Хорн — Павел
 Йоргос Фунтас — Кристос
 Элени Зафиру — Фрозо
 Стефанос Стратигос — Панагис
 Нотис Периалис — Антонис
 Анестис Влаос — Мицос
 Танасис Венгос — полицейский

Признание 
На Каннском фестивале 1956 года фильм был номинирован на премию «Золотая пальмовая ветвь». В 1957 году он получил премию «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Михалиса Какоянниса
Фильмы-драмы Греции